Harry McGurk, conhecido pelo efeito McGurk
David McGurk - um futebolista inglês

Desambiguação